Чуприя:

 Чуприя — город в Сербии и центр одноименной общины в Поморавском округе.
 Чуприя — община в Сербии, входит в Поморавский округ.